Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2015 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 3 maja 2015 roku na torze Circuito Permanente de Jerez w Jerez de la Frontera.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Hiszpanii